Der Kremlin Cup 2005 war ein Tennisturnier, welches vom 10. bis 16. Oktober 2005 in Moskau stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2005 und wurde in der Halle auf Teppichbelägen ausgetragen. In derselben Woche wurden in Wien die BA-CA TennisTrophy und in Stockholm die If Stockholm Open gespielt. Das Turnier in Wien gehörte dabei zur ATP International Series Gold, während die Turniere in Stockholm und Moskau zur niedriger dotierten International Series gehörten.

Titelverteidiger im Einzel war der Russe Nikolai Dawydenko, der in diesem Jahr als Erster der Setzliste schon zum Auftakt ausschied. Mit Igor Andrejew konnte ein anderer Russe das Turnier gewinnen. Als an Position 7 Gesetzter schlug Andrejew im Finale den Sechsten der Setzliste Nicolas Kiefer in drei Sätzen. Kiefer hatte zuvor keinen Satz im Turnier abgegeben. Der Russe gewann den dritten Titel der Saison, der auch gleichzeitig der dritte und letzte der Karriere war.
Die Vorjahressieger im Doppel, Igor Andrejew und Nikolai Dawydenko, traten erneut gemeinsam an. Sie überraschten erneut, indem sie das Finale ein zweites Mal erreichten. Diesmal unterlagen sie dort Maks Mirny und Michail Juschny deutlich. Letztere gewannen ihren ersten gemeinsamen Titel im Doppel, für Juschny war es sogar der erste Doppeltitel überhaupt, Mirny war zum 25. Mal erfolgreich.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 975.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 1.000.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2005
Tennisturnier in Moskau
Olimpijski